Фовіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Фовіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер